Ковернино — название населенных пунктов в России:

 Ковернино — рабочий посёлок в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Ковернино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.